John Mason kan syfta på

 John Y. Mason amerikansk politiker och diplomat (1799–1859)
 John Mason (psalmförfattare)